Hotel Bon Séjour foi uma série produzida para a RTP em 1998.

Sinopse 

O ano, de 1914, com o início da 1ª Guerra Mundial, põe fim à "belle époque".
Num luxuoso hotel do Funchal, preferido pela aristocracia europeia, ecoa o estrépito do grande cataclismo internacional.
Mas não só o turismo se ressente. A dificuldade de abastecimentos, consequência da guerra submarina e o declínio das exportações tradicionais abalam o arquipélago.
É neste clima de crise que o Hotel Bon Séjour vai mudar de mãos. O herdeiro do hotel, um jovem continental, julgava receber uma fortuna tranquila e vê-se a braços com uma calamidade. Preso às obrigações de um legado , aguarda, em desespero de causa, que a guerra acabe. Mas ela recrudesce.
Submarinos alemães chegaram a bombardear o Funchal e a provocar mortes entre a população civil. Náufragos de múltiplas nacionalidades, a salvo na Madeira, passam a ocupar, por requisição do Governo, as instalações do hotel, onde antes repousava, descuidada a alta-sociedade europeia.
Amores, conflitos, esperanças e desolação concentram-se na ilha que, surpreendida, se descobre parcela do mesmo mundo em ebulição. No entanto, 1918 aproxima-se. Com o armístício tudo vai mudar, mas nada será como antes.

Contexto histórico 

Na segunda metade do século XIX, a ilha da Madeira sofreu os terríveis efeitos de duas epidemias.
Por um lado, a filoxera que atacou a maior parte dos vinhedos da ilha, arruinou a produção e o comércio do vimho da Madeira.
Por outro, a " colera-morbus", que causou a morte de milhares de pessoas, dizimando famílas inteiras.
Recém-ultrapassadas estas duas calamidades, que provocaram profundos estragos no tecido social do arquipélago e recuperado o comércio e o turismo, uma nova crise económica assolou as ilhas.
Com a entrada de Portugal na guerra de 1914-1918, deixaram de passar pelo Funchal os navios que faziam o tráfego de passageiros e carga.
Se a filoxera e a cólera afectaram as famílias mais pobres, a nova situação criada pela guerra, abalou as famílias mais favorecidas - os exportadores e os hoteleiros.

Séries da RTP  
Programas da RTP1
Séries de televisão de ficção histórica de Portugal
Séries de televisão de ficção histórica da década de 1990
Séries de televisão de drama de Portugal
Séries de televisão de drama da década de 1990
Programas de televisão de Portugal que estrearam em 1998
Programas de televisão de Portugal encerrados em 1998
Programas de televisão em língua portuguesa